Chris Steele (17 de Março de 1966) é um ator, diretor, e roteirista estadunidense de filmes pornográficos voltados para o público gay.

Biografia
Nascido e criado em Dallas, Texas, Chris Steele estudou na MacArthur High School em Irving, Texas.  Ele começou sua carreira na comunidade gay em 1992 quando foi trabalhar como barman para o clube Michael's Piano Bar (conhecido atualmente como Woody's) em Dallas, Texas.  Com algumas semanas ele foi promovido a gerente e depois a gerente maior da companhia que possuía o Michael's, Big Daddy's e The Blue Parrot.  Após abrir com sucesso a Numbers, Michael's Box Boys, The NEW Big Daddy's a  The Anchor Inn em  Cedar Springs ele foi trabalhar na The Brick Bar em  Dallas.  Em junho de 1994 ele abriu e administrou um videobar gay chamado Moby Dick, para a mesma empresa dona do The Brick.  Acabou por se tornar gerente geral da Moby Dick e do The Brick, até que adentou a indústria pornográfica em 1998.  Como modelo, Chris Steele trabalhou em mais de 20 videos em cinco anos.

Carreira
Chris Steele começou a sua carreira na indústria pornográfica em 1998 como modelo esclusivo da Studio 2000, ganhando um GayVN para  Best Sex Scene em 2003 no filme  "Cops Gone Bad".  Steele apareceu em diversos lançamentos de estúdios como a Falcon, Mustang, Titan Media, Raging Stallion, All Worlds, Massive Studio, e Rascal Video. Ele começou a escrever roteiros em 2001, tendo desde então escrito mais de 50, sendo um deles, "Conquered", indicado ao GayVN como  Melhor Roteiro.  A estréia como diretor de Chris ocorreu com "Taking Flight", que deu a ele o GayVN de Melhor Diretor, um prêmio que ele reconquistou em 2007 com o filme "The Velvet Mafia". Seus créditos como diretor incluem "Cross Country", "Spokes III", "From Top to Bottom", "Dripping Wet", "Riding Hard" e o conhecido "Farmer's Son", com Jason Adonis.  Chris desenvolveu uma reputação de bom diretor, com videos muito populares, tendo grande talento na fotografia de seus filmes. Como ator, ele trabalhou em filmes como "Uncle Jack" e "Czech Point", onde ele contracenou como ativo do ator Pavel Novotný.  Steele é famoso por seu temperamento e por ser muito educado, tanto na frente como atrás das câmeras. Em 2004 ele parou de atuar e se tornou diretor da Falcon Studios.  Na Falcon, ele dirigiu atores como Roman Heart, Erik Rhodes, Derrick Vinyard entre outros. Em 2007,  Chris juntou-se a Jet Set Men como produtor e diretor.  Em 2008 ele se tornou se tornou um dos sócios da Jet Set Men, onde ele afirmou que iria dedicar-se a todos os processos de produção, desde casting, produção, pós produção, marketing e a administração do site do estúdio http://www.jetsetmen.com. Em 2008 Steele e a  the Jet Set Men criaram uma série chamada Webdreams. Em 2009 ele foi agraciado com o AVN / GayVN Hall of Fame no GayVN Awards Show 2009. Em 12 de Maio de 2010, a paródia que ele fez de Jersey Shore (série) intitulada 'Jersey Score' foi exibido tanto na CNN, no programa Joy Behar Show e na  TMZ's National Television show.  'Jersey Score' é o único filme pornográfico gay a ser apresentado em duas redes nacionais americanas na mesma noite.

Filmografia

Como Ator
 In Bed With (2004) - Channel 1 Releasing
 Seven Deadly Sins: Redemption (2004) - All Worlds Video
 Rear Factor (2003) - All Worlds Video
 Hard Mechanics (2003) - Massive Studios
 Trucker (2003) - Massive Studios
 Deep South: the Big, the Easy - Falcon Studios
 Aftershock: Part 2 (2002) - Mustang
 Lumberjacked (2001) - Mustang
 Cops Gone Bad (2001) - Raging Stallion Studios
 The Coach (2001) - Pacific Sun
 Sex Pack 4: Porn Noir (2000)- Raging Stallion Studios 
 Seven Deadly Sins: Pride (2000) - All Worlds Video
 Polish Steele (2000) - Pink Video
 Shock (2000) - Mustang
 Glory Holes of Chicago (2000) - Oh Man! Studios
 Heat (2000) - Titan Men
 Steele Ranger (1999) - Rascal Video
 Trust Me (1999) - Studio 2000
 Czech Point (1999) - Studio 2000
 Night Riders (1999) - Studio 2000
 Cadet (1999) - Studio 2000
 Uncle Jack (1998) - Studio 2000

Como diretor
 Police Academy Gangbang (2010) - Jet Set Men 
 Jersey Score (2010) - Jet Set Men
 Getting Levi's Johnson (2010) - Jet Set Men
 Pizza Boy Gangbang (2010) - Jet Set Men 
 Jason Adonis: Unseen  (2009) - Jet Set Men
 Carjackers  (2009) - Jet Set Men
 Tackle (2009) - Jet Set Men
 Big Dick Society II: Dicktimized (2009) - Jet Set Men
 5 Easy Ways to Fuck a Straight Guy (2009) - Jet Set Men
 Screwed (2009) - Jet Set Men
 Slide (2008) - Jet Set Men
 Jock Tease (2008) -Jet Set Men 
 Hung Country for Young Men (2008) - Jet Set Men 
 Ass Crusin' with Aaron James (2008) - Jet Set Men
 Big Dick Society (2008) - Jet Set Men
 Cock Tease (2007) - Jet Set Men
 Just Add Water (2007) - Jet Set Men
 On Fire! (2007) - Jet Set Men
 Young Guns (2007) - Centaur Films
 The Farmer's Son (2007) - Falcon Studios
 Riding Hard (2007) - Falcon Studios
 Dripping Wet (2007) - Falcon Studios
 The Velvet Mafia: Part 1 (2007) - Falcon Studios
 The Velvet Mafia: Part 2 (2007) - Falcon Studios
 From Top To Bottom (2006)  - Falcon Studios
 Big Dick Club (2006)  - Falcon Studios
 Spokes III (2006)   - Falcon Studios
 Cross Country: Part 1 (2005)  - Falcon Studios
 Cross Country: Part 2 (2005) - Falcon Studios
 Flex (2005)   - Jocks
 Taking Flight: Part 1 (2004) - Falcon Studios
 Taking Flight: Part 2 (2004) - Falcon Studios

Como roteirista
 Getting Levi's Johnson
 Jock Tease
 Ass Cruisin' with Aaron James
 On Fire!
 Cock Tease
 Just Add Water
 Proven Straight
 Hot Cops: Most Wanted
 Hard Mechanics 3
 From Top to Bottom
 Flex
 In Bed With
 2 for the Taking
 LongShot
 Dorm Days
 Taking Flight: Part 1
 Taking Flight: Part 2
 Born 2 B Bad
 Bolt
 Kept
 Through The Woods
 Getting It Straight
 When in Rome
 Tommy's Tale
 Living on the Rim
 Quarterback Sack
 Take One for the Team 
 Addiction: Part 2  
 Addiction: Part 1 
 A Man's Tail
 Detention: Director's Cut 
 Sins of the Father
 Detention
 Below the Rim   
 Playing with Fire 3
 Crack Snackers
 Wolfe Pack 
 Head Games
 Zoot Suit
 2nd Gear 
 Colton
 Deception Part 2
 Deception Part 1  
 Splash Shots III
 Finish Me Off
 The Seven Deadly Sins: Greed
 Andel in America
 Mile Bi Club  
 Conquered

Prêmios e indicações
 2009 GayVN Awards Hall of Fame

Referências 

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais de Fort Worth
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Cineastas dos Estados Unidos